Lengua de pájaro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata;
 el nombre común de la planta Polygonum aviculare; o
 el nombre común de la planta '''''Stellaria holostea.